Шорбачы — название населённых пунктов в Азербайджане.
 Шорбачы (Аджикабульский район) — село в Аджикабульский района Азербайджана. 
 Шорбачы (Джалильабадский район) — село в Джалильабадский района Азербайджана.